Fishers Landing ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fishers Landing (Arizona)
 Fishers Landing (Massachusetts)
 Fishers Landing (New York)